praia-grandensi – abitanti di Praia Grande (San Paolo)
praia-grandensi – abitanti di Praia Grande (Santa Catarina)